Тро́ицкий райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Алтайском крае России.

Административный центр — село Троицкое, расположенное в 97 км от Барнаула.

География 
Район в центральной части края. Рельеф холмистый. Добывается гравий, песок, глина. Климат континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

Площадь — 4200 км². Образован в 1924 году.

По территории района протекают реки Большая Речка, Белая, Боровлянка, Ельцовка, Камышенка, Петровка; имеются озёра Уткуль, Петровское. Почвы — чернозёмы подзолистые, супесчаные и глинистые.

Значительную часть района занимают леса Приобского массива. Растут сосна, берёза, осина, лиственница, ель, ива, тополь, калина, черёмуха, рябина, смородина, малина.

Обитают звери — косуля, барсук, лиса, заяц, бобёр, лось, хорёк, волк, ондатра, белка; из птиц — гусь, утка, журавль, цапля серая, выпь, глухарь, рябчик, тетерев, чайки, кулики; рыбы — карась, карп, щука, окунь, линь, чебак.

История 
15 января 1944 года 1 сельсовет Троицкого района был передан в новый Яминский район.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Троицкий район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 11 административно-территориальных образований — 11 сельсоветов.

Троицкий муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 2010 году Беловский и Загайновский сельсовет объединены в Беловский сельсовет.

В 2011 году Горновский, Ельцовский, Новоеловский, Усть-Гавриловский и Хайрюзовский сельсоветы объединены в Хайрюзовский сельсовет.

Населённые пункты 
В Троицком районе 38 населённых пунктов:

В 1982 г. упразднены села: Дундиха, Санарово, Терское и Шершниха.

В 2012 г. упразднён посёлок Раздольный.

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство, а также заготовка и переработка древесины. Развито производство зерна, мяса, молока. На территории района когда-то находился крупный свинокомплекс «Беловский» и 4 леспромхоза.

Средства массовой информации 
В Троицком районе выпускается газета «На земле троицкой», основанная 11 сентября 1931 года.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса «Новосибирск — Бийск — Ташанта» и железнодорожная ветка «Алтайская — Бийск».

Внутрирайонное сообщение затруднено невысоким качеством грунтовых дорог в приобском бору и отдаленностью отдельных сел (Червянка, Многоозерный, Озеро Петровское).

Известные уроженцы 
 Кащеева, Вера Сергеевна (1922—1975) — Герой Советского Союза, санитарный инструктор стрелкового батальона 120-го гвардейского стрелкового полка 39-й гв. мсд 8-й гв. А. Единственная женщина полка и дивизии — Герой Советского Союза. (род. в с. Петровка 15 сентября 1922 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Троицкого района
 Электронная версия газеты «На земле троицкой»
 Троицкий район на сайте краевой администрации

Районы Алтайского края